Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Anderson  () :
 le comté d'Anderson, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
 le comté d'Anderson, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté d'Anderson, situé dans l'État du Kentucky ;
 le comté d'Anderson, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté d'Anderson, situé dans l'État du Texas.